Landkreis Rotenburg ist der Name folgender Gebiete:

 Landkreis Rotenburg (1821–1972), ehemaliger Landkreis in Hessen, siehe Landkreis Rotenburg (Fulda)
 Landkreis Hersfeld-Rotenburg (seit 1972), Landkreis in Hessen
 Landkreis Rotenburg (Wümme) (1885–1977) (zeitweise Landkreis Rotenburg in Hannover), ehemaliger Landkreis in Niedersachsen
 Landkreis Rotenburg (Wümme) (seit 1977), Landkreis in Niedersachsen

Landkreis Rothenburg ist der Name folgender Gebiete:

 Landkreis Rothenburg (Ob. Laus.) (1816–1947), ehemaliger Landkreis in Schlesien und der Oberlausitz
 Landkreis Rothenburg ob der Tauber (bis 1972), ehemaliger Landkreis in Bayern, gehört heute zum Landkreis Ansbach

Landkreis Rottenburg oder Kreis Rottenburg ist der Name folgender Gebiete:

 Landkreis Rottenburg an der Laaber (bis 1972), ehemaliger Landkreis in Bayern, gehört heute zum Landkreis Landshut
 Kreis Rottenburg (1934–1938), ehemaliger Kreis in Württemberg, siehe Oberamt Rottenburg